Albatroszfélék, madárcsalád
 Albatros B.I., repülőgéptípus
 Albatros D.I, D.II, D.III, D.V, repülőgéptípusok
 Albatros, olasz együttes

Egyértelműsítő lapok